|}
Diese Liste umfasst alle Bahnhöfe, die von Zügen der Cisalpino AG bedient wurden. Die Angaben beziehen sich auf die Verbindungen pro Richtung.

Es existierten insgesamt sechs Linien. Die mit CIS bezeichneten Linien wurden mit Pendolino-Neigezüge ETR 470 oder ETR 610 befahren, die mit EC gekennzeichneten wurden mit konventionellem Zugsmaterial gefahren.
  Genf–Mailand (–Venedig) bis 2007 und ab 7/2009
  Basel–Lötschberg–Mailand
  (Stuttgart–) Zürich–Mailand (–Triest/Florenz)
  Genf–Mailand (–Venedig) ab 2007
  Basel–Gotthard–Mailand
  Zürich–Mailand

Deutschland 

Anmerkungen
Nach Deutschland fuhren zwischen 1999 und 2006 vier Cisalpino-Zugpaare.

Schweiz 

Anmerkungen
 In der Schweiz verkehrten Cisalpino-Neigezüge zwischen 1998 und 2009 (seither sind sie in Besitz der SBB und Trenitalia); zwischen 2005 und 2009 wurden zudem alle grenzüberschreitenden konventionellen Züge von Cisalpino als Eurocity geführt.
 Zwischen 2008 und September 2009 verkehrten zwischen Genf und Italien statt Neigezüge konventionelles Zugmaterial.
 Ab 2007 verkehrten alle Cisalpino-Züge der Lötschbergachse via Basistunnel, die Halte in Frutigen, Kandersteg und Goppenstein entfielen.
 Im Bahnhof Visp hielten nur die Cisalpino-Züge aus Basel, diejenigen aus Genf nicht.
 Die ebenfalls von Cisalpino betriebenen Intercity-Züge Biasca/Bellinzona–Mailand sind unter der Linie EC3 aufgeführt

Italien 

Cisalpino